Innocence (canção de Avril Lavigne)
 Innocence (canção de Björk)
 Innocence (canção de Deborah Blando)
 Innocence (canção de Shaman)

Desambiguação